Tutazá kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Tutazá (kommun i Colombia), Boyacá, 
 Tutasá (ort i Colombia), Boyacá,